Японская соккер-лига 1988/1989 Дивизион 2 —17-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

Первый этап

Восток

Запад

Второй этап

Promotion Group

Relegation Group East

Relegation Group West

9-16 Playoff

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1988/1989

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1988
Спорт в Японии в 1988 году
Спорт в Японии в 1989 году